Мартиню́к — українське, білоруське та польське (Марти́нюк, ) прізвище. Походить від імені Мартин.

 Мартинюк Адам Іванович ( 1950) — український політик.
 Мартинюк Арсен Григорович (1898—1982) — український вчений у галузі медицини.
 Мартинюк Василь ( 1969) — український важкоатлет, багаторазовий чемпіон світу та Європи серед ветеранів.
 Мартинюк Василь Васильович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартинюк Василь Дмитрович ( 1959) — український військовик, генерал-майор. Перший заступник Головного інспектора Міністерства оборони України.
 Мартинюк Валентина Миколаївна (Брондзя) — заслужений діяч мистецтв України
 Мартинюк Влас Захарович (1896—1980) — професор, завідувач кафедри загальної гігієни, декан лікувального факультету (1950—1955), проректор з навчальної роботи (1955—1965) Львівського медичного інституту. Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1966).
 Мартинюк Володимир Володимирович ( 1968) — колишній український футболіст.
 Мартинюк Володимир Петрович ( 1977) — український вчений, доктор економічних наук, професор.
 Мартинюк Володимир Семенович (1938—1999) — український поет, громадський діяч.
 Мартинюк Галина Андріївна — завідувач обласного лікувально-діагностичного гепатологічного центру комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, заслужений лікар України.
 Мартинюк Георгій Іванович (1913—1981) — радянський звукооператор.
 Мартинюк Георгій Якович (1940—2014)  — радянський і російський актор театру і кіно, Народний артист Російської Федерації (2003).
 Мартинюк Дмитро Іванович (1942—1996) — український математик.
 Мартинюк Зенон ( 1969) — польський співак.
 Мартинюк Ілля Сильвестрович (1869 — після 1935) — генерал-хорунжий армії УНР.
 Мартинюк Леонтій Святославович ( 1971) — український політик.
 Мартинюк Лілія Петрівна ( 1962) — українська вчена у галузі медицини, доктор медичних наук, професор.
 Мартинюк Максим Петрович ( 1977) — голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
 Мартинюк Микола Миколайович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартинюк Михайло Тадейович ( 1944) — доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України.
 Мартинюк Олександр Володимирович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартинюк Ольга Володимирівна ( 1986) — історик.
 Мартинюк Петро Пилипович (1922—2020) — вояк УПА, нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня.
 Мартинюк Ростислав Михайлович ( 1971) — історик (історія фіно-угорських країн, вепсика та ерзяністика), журналіст, член Експертної ради Державного агентства кіно, продюсер, політичний консультант
 Мартинюк Сергій Якович (літературний псевдонім Світогор Лелеко,  1962) — український письменник і публіцист, член НСПУ.
 Мартинюк Теодор (Тарас) ( 1974) — єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ.
 Мартинюк Тетяна Володимирівна ( 1964) — українська музикознавчиня, педагогиня, докторка мистецтвознавства, професорка.
 Мартинюк Ярослав Петрович ( 1989) — український футболіст.
 Мельничук-Мартинюк Сергій Мойсейович (1933—2020) — український релігійний діяч.

Див. також 
 Маринюк

Примітки 

Польські прізвища
Прізвища на -юк